Бирючёвка — деревня в Тимирязевском сельском поселении Ульяновском районе Ульяновской области.

История 
В XVIII веке секунд-майорша Аграфена Ивановна Дурасова купила у Межевой Канцелярии 1317 десятин 309 саженей земли и здесь, на правом берегу р. Сухого Бирюча, в одной версте от нынешнего села Нового Уреня, Шумовской волости, основала деревню, назвав её Бирючёвкою. Впоследствии эта деревня получила ещё название Жегулиха, но по каким основаниям — неизвестно. А. И. Дурасова продала д. Бирючёвку поручику Ивану Степановичу Кроткову, за которым, во время генерального межевания, числилось здесь 116 душ крестьян (30 дворов). 

В 1859 году деревня Бирючевка (Жегулиха), по тракту из г. Симбирска в с. Астрадамовку, в 1-м стане Симбирский уезд Симбирская губерния, в которой в 29 дворах жило: 183 мужчины и 197 женщин.

От И. С. Кроткова это имение перешло к сыну, Сергею Ивановичу, после которого купил его, в 1871 году, кол. совет. Константин Егорович Малаев (1425 дес. 1631 саж.). Оставшуюся за наделом крестьян землю (791 дес. 1631 саж.) Малаев продал, в том же 1871 году, крестьянину Шамшетдину Абушаеву, а по его завещанию получила её крестьянка Гайни-Зямал Ильясова Абушаева; от неё же, в 1898 году, имение перешло к крестьянину Мухамет-Кариму Шамшетдинову Абушаеву, имевшему здесь усадьбу и великолепный фруктовый сад с питомником.

Крестьяне, бывшие С. И. Кроткова, 167 душ (48 дворов), получили в надел 668 десятин земли (под усадьбу 22 дес., пашни 592 дес. выгону 19 дес. и лугов за Волгой 35 дес.) Ныне здесь (1903 г.)  82 двора (235 муж. и 265 жен.).

С 1892 года существовала школа грамоты.

Население 

 В 1859 году в 29 дворах жило: 183 мужчины и 197 женщин.
 В 1900 году  в дер. Бирючевке (Жигулиха, при ключе Сухом Бирюче, в 2 вер.; н. р.) в 83 двор. 242 м. и 271 ж.; 
 В 1903 году в 82 двора (235 муж. и 265 жен.).
 В 2010 году — 15 человек.

Достопримечательности 
ПОСЕЛЕНИЕ «БИРЮЧЕВКА-III»

Примечания

Литература 
 Селения Симбирского уезда. Издание Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссии. Симбирск. П. Мартынов 1903 г.

Ссылки 
 Селения Симбирского уезда
Посёлок Новая  Бирючевка / д. Бирючёвка 

Населённые пункты Ульяновского района (Ульяновская область)